Roland van Nylen (1960. június 17. –) belga nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Labdarúgó-partbíróként

Nemzeti partbíráskodás 
Alacsony (168 cm), arányos testfelépítésű (66 kg). Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának partbírója lett. Az aktív nemzeti partbíráskodást 2005-ben, a FIFA negyvenöt éves korhatárának elérésével fejezte be.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Belga labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 1997-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Világbajnokság 
Dél-Korea és Japán közösen rendezte a 2002-es labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseit, ahol a jelen lévő FIFA Játékvezető Bizottságától (JB) három csoporttalálkozón kapott partbírói szolgálatra feladatot. Partbírói mérkőzéseinek száma: 3.

Európa-bajnokság 
Belgium és Hollandia közösen rendezte a 2000-es labdarúgó-Európa-bajnokságot, ahol az Európai Labdarúgó-szövetség JB megbízásából öt esetben küldték a működő játékvezető mellé segítő asszisztensnek. Partbírói mérkőzéseinek száma: 5.

Források 
 Adatlapja az Origo.hu-n
 Adatlapja a Worldfootball.net oldalán

Belga labdarúgó-játékvezetők
1960-ban született személyek
Élő személyek